Oudedijk, Oudendijk, Oude Dijk en Oldijk kunnen verwijzen naar:

Straten, wegen en dijken 
 oude dijk, een oude dijk.
 Oldijk (Ezinge), een dijk en voormalige dijk te Ezinge
 Spijkster Oudedijk, een dijk ten zuidoosten van de Groningse streek Vierburen.
 Oudedijk (Kortgene), een straat in de Zeeuwse plaats Kortgene.
 Oude Dijk (Knegsel), een straat in het Brabantse dorp Knegsel.
 Oudedijk (Odiliapeel), een straat in het Brabantse dorp Odiliapeel.
 Oudedijk (Ossendrecht), een dijk in de Brabantse plaats Ossendrecht.
 Oudedijk (Rotterdam), een straat in Rotterdam-Kralingen, in het verlengde van de 's-Gravenweg.
 Oudedijk (Schagen), een straat in het Noord-Hollandse Schagen.
 Oudedijk (Tienhoven), een dijk in Tienhoven in de Utrechtse gemeente Maarssen.
 Oude Dijk (Tilburg), een straat in Noord-Brabantse plaats Tilburg.
 Oudedijk (Uddel), een straat in het Gelderse dorp Uddel.
 Oudedijk (Uithuizermeeden), een weg en voormalige dijk te Uithuizermeeden
 Oudedijk (Westvoorne), een deel van N57 bij Westvoorne, vervolg van de Zwartedijk, vervolgend in de Nieuwe achterweg en de Strandweg.

Dorpen en streken
 Oudendijk (Beveren), een buurtschap in de gemeente Beveren in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen
 Oudedijk (Hogeland), een buurtschap in de Groningse gemeente Het Hogeland.
 Oudedijk (Het Hogeland), ook Dijkstertocht, een landstreek in de Groningse gemeente Het Hogeland.
 Oldijk (Delfzijl), voormalige dijk en een gehucht dorp bij Delfzijl
 Oudendijk (Goudswaard), een dorp in de Zuid-Hollandse gemeente Hoeksche Waard.
 Oudedijk (Nieuwolda), een dijk en een voormalig gehucht bij het Groningse dorp Nieuwolda.
 Oudedijk (Oldambt), voormalig dorp bij Drieborg
 Oudendijk (Noord-Brabant), een dorp aan de Merwede in de Noord-Brabantse gemeente Altena.
 Oudendijk (Noord-Holland), een dijk en dorp in de Noord-Hollandse gemeente Koggenland. 
 Oudedijk (Scheemda), voormalig gehucht tussen de dorpen Scheemda en Zuidbroek
 Oudendijk (Strijen), een dorp in de Zuid-Hollandse gemeente Hoeksche Waard.
 Oudedijk (Opsterland), een landstreek in de Friese gemeente Opsterland.